Parastenella är ett släkte av svampar. Parastenella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parastenella